Praia da Adiça — em Almada
 Serra da Adiça — entre Moura e Serpa
 Sobral da Adiça — em  Moura
 Rua da Adiça — em Lisboa

Desambiguações de topônimos